Wilhelm Schröder peut faire référence à :
 , un militaire allemand ;
 Wilhelm Schröder, un homme politique est-allemand ;
 Wilhelm Schröder, dit Willy Schröder, un athlète allemand.